Don’t Explain – piosenka Billie Holiday i Arthura Herzoga Juniora
 Don’t Explain – album Roberta Palmera (1990)
 Don’t Explain – album Joela Frahma (2001)
 Don’t Explain – album Joego Bonamassy i Beth Hart (2011)
 Don’t Explain – amerykański film z 2002 w reżyserii Gordona Gavina